Дгармапала (міфологія) — гнівне божество, що захищає буддійське вчення і кожного буддиста.
 Дгармапала — махараджахіраджа давньоіндійської Імперії Пала у 770—810 роках.
 Дгармапала Раксіта — 3-й діші (імператорський наставник) Тибету в 1282—1286 роках, 9-й сак'я-трицзін (настоятель-правитель) школи Сак'я.
 Дгармапала (магараджа Котте) — останній магараджа Котте у 1551—1597 роках.